Lista das 588 comunas do departamento francês de Haute-Garonne.

 (CAM) Communauté d'agglomération du Muretain, created in 2004.
 (CAS) Communauté d'agglomération Sicoval, created in 2001.
 (CAT) Communauté d'agglomération du Grand Toulouse, created in 2001.

|}

Haute-Garonne